Анаморфоз, анаморфоза в фотографии и кинематографе
 Анаморфоз (искусство) — преднамеренно искажённое изображение, которое, рассматриваемое с определённой точки, принимает правильный вид
 Анаморфоза (математика) — такое преобразование системы координат, в которых исследуемые данные выстраиваются в линейную зависимость, из которой определяются параметры распределения.
 Анаморфоз (микология)
 Анаморфоз (энтомология)

Литература 
 Гусейн-Заде С. М., Тикунов В. С. Анаморфозы: что это такое? М.: Эдиториал УРСС, 2008. 168 с. ISBN 978-5-382-00691-8